Josep Maria Martorell i Codina, arquitecte barceloní
 Josep Maria Martorell i Fivaller, polític menorquí
 Josep Maria Martorell i Graupera, motociclista mataroní